Burni Bulat kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Burni Bulat (berg i Indonesien, lat 4,43, long 96,78), Aceh, 
 Burni Bulat (berg i Indonesien, lat 4,26, long 97,05), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar